Jazz Od Nowa Festival w Toruniu – festiwal muzyczny, odbywający się od 2001 w Toruniu, organizowany przez Klub Studencki Od Nowa w Toruniu, znany w Polsce z takich imprez jak Toruń Blues Meeting, Alternatywne Spotkania Teatralne Klamra, Afryka Reggae Festival.

Idea festiwalu 
Ideą festiwalu jest prezentowanie połączenia klasycznego już dziś "głównego nurtu" z tak zwaną "nową muzyką improwizowaną", którą reprezentuje wielu młodych wykonawców poszukujących oryginalnych form wyrazu. 

Wymyślony przez Maurycego Męczeklaskiego festiwal jednym z najmłodszych w Polsce festiwali jazzowych, ale mimo, to na stałe zagościł już w kalendarzu jazzowych imprez.

Goście Festiwalu 
Od początku Jazz Od Nowa Festival łączy klasykę z nurtem eksperymentalnym, czego wyrazem jest dbałość o jak najszersze spektrum formuły stylowej, rozciągającej się od akustycznego mainstreamu, przez free jazz, jazz rock, aż po propozycje okołojazzowe. Stąd też na festiwalowych afiszach pojawili się zarówno reprezentanci klasycznego myślenia o jazzie: Michał Urbaniak, Urszula Dudziak, Jan Ptaszyn Wróblewski, Zbigniew Namysłowski, Janusz Muniak, Włodzimierz Nahorny, Andrzej Jagodziński, Wojciech Karolak, Jarosław Śmietana, Tomasz Szukalski, Krzysztof Ścierański, Marek Stryszowski, Leszek Kułakowski, Krzysztof Popek, jak i jazzowi eksperymentatorzy: Mikołaj Trzaska, Tymon Tymański, Olo Walicki, Leszek Możdżer, Adam Pierończyk, Wojciech Konikiewicz, Tadeusz Sudnik, Mazzoll, Miłość, Łoskot, Pink Freud, Robotobibok, Bassisters Orchestra i Maestro Trytony, Koncert Figur Niemożliwych.
Na Jazz Od Nowa Festival gościli również wykonawcy zagraniczni tacy jak: Al Foster, Hiram Bullock, Victor Lewis, David Feiesen, Giovani Mirabassi, Peter Brötzmann.

Zobacz też 
 Festiwale w Toruniu
 Kultura w Toruniu

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona Festiwalu
 Oficjalna strona Od Nowy

Festiwale i przeglądy w Toruniu
Festiwale jazzowe w Polsce